

Geografia
Stati Uniti d'America
 Osborn – città della Contea di Hancock, Maine
 Osborn – città della Contea di DeKalb, Missouri
 Osborn – città della Contea di Outagamie, Wisconsin
Sudafrica
 Osborn – città della Municipalità locale di Nkandla

Persone 
 Emily Mary Osborn – pittrice inglese
 Henry Fairfield Osborn – paleontologo statunitense
 John Osborn – tenore statunitense
 Paul Osborn – drammaturgo e sceneggiatore statunitense
 Timothy Osborn - climatologo britannico

Altro
 Osborn  – forma inglese del nome proprio Ásbjörn
 Norman Osborn (Goblin) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Harry Osborn (Goblin II) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 
 Osborne
 Osbourne